Paradas musicais polonesas é um nome de duas paradas musicais oficial da Polônia.

Ligações externas 
 
 
 
 

Membros da IFPI
Paradas de sucesso da Polônia